Бергштрасе () — район в Германии. Центр района — город Хеппенхайм (Бергштрасе). Район входит в землю Гессен. Подчинён административному округу Дармштадт. Занимает площадь 720 км². Население — 262,8 тыс. чел. (2010). Плотность населения — 365 человек/км². Официальный код района — 06 4 31.

Район подразделяется на 22 общины.

Города и общины 
 Бенсхайм (39 635)
 Фирнхайм (32 643)
 Лампертхайм (31 229)
 Хеппенхайм (25 297)
 Бюрштадт (15 573)
 Лорш (13 007)
 Вальд-Михельбах (10 979)
 Фюрт (10 679)
 Мёрленбах (10 208)
 Биркенау (10 000)
 Библис (8780)
 Римбах (8545)
 Лаутерталь (7092)
 Цвингенберг (6735)
 Айнхаузен (6090)
 Линденфельс (5049)
 Горксхаймерталь (3990)
 Неккарштайнах (3769)
 Грос-Рорхайм (3733)
 Гразелленбах (3714)
 Хиршхорн (3600)
 Абтштайнах (2452)
(30 июня 2010)

Ссылки 
 www.kreis-bergstrasse.de Официальная страница

Районы Гессена